I comuni del Soccsksargen sono 50; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Cotabato

Provincia di Sarangani

Provincia di South Cotabato

Provincia di Sultan Kudarat

Collegamenti esterni

Soccsksargen